Никола́й Ко́лосов:
 Колосов, Николай Александрович (1863 — ?) — русский священнослужитель, духовный писатель, публицист.
 Колосов, Николай Андреевич (1909—1993) — советский военный и политический деятель.
 Колосов, Николай Васильевич (1919—1943) — Герой Советского Союза (посмертно).